Гнатишак Анатолій (1917–1997) — педагог, професор медицини, громадський діяч.
 Гнатишак Микола (1903–1973) — український історик, дослідник боністики, колекціонер.
 Гнатишак Микола Леонтійович (1902–1940) — теоретик та історик літератури, літературний критик, журналіст.

Українські прізвища